La 1. Lig 1978/79 fue la 21.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1978
Fútbol en 1979
Deporte en Turquía en 1978
Deporte en Turquía en 1979